Arroyo Culebro pode se referir a:

 Arroio Culebro - arroio de cerca de 25 km de extensão, situado ao sul da cidade Madri, capital da Espanha
 Arroyo Culebro (bairro de Getafe) - bairro da cidade espanhola de Getafe
 Arroyo Culebro (bairro de Leganés) - bairro da cidade espanhola de Leganés
 Estação Arroyo Culebro - estação da Linha 12 do metrô de Madri

Desambiguação